Ridderspoor kan verwijzen naar:
Ridderspoor (Delphinium) geslacht Delphinium
Ridderspoor (Consolida) geslacht Consolida
Ridderspoor (textiel)